George Bush kan syfta på bland andra:
 George H.W. Bush, 1924–2018, USA:s president 1989–1993, far till George W. Bush
 George W. Bush, född 1946, USA:s president 2001–2009, son till George H.W. Bush

Namnförgreningssidor